Kagern ist der Ortsname von

 Kagern (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Kagern (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kagern (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kagern (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Kager